Landtagswahlkreis 30 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Bretten (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Heidelberg-Stadt (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oder-Spree III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oder-Spree I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Zossen I – Königs Wusterhausen II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Wiesbaden I (seit 2008)
 Wahlkreis Wiesbaden II (1983 bis 2003)
 Wahlkreis 30 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 30 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Ostvorpommern II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Anklam – Altentreptow (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Langenhagen (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Lehrte (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Sarstedt (2003)
 Landtagswahlkreis Bad Salzdetfurth (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Duderstadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Bonn I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Bonn II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II – Bonn I (2000)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Grevenbroich II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Neuß (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Ingelheim am Rhein (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 6 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipzig 5 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Görlitz, Land II – Zittau II – Löbau III (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Eisleben (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Quedlinburg (2006 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Wolfen (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Stormarn-Süd (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Mitte (2012)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Ost (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Elbmarschen (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Uetersen (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III (seit 1999)
 Wahlkreis Weimar-Land I – Schwarzakreis III (1994)
 Wahlkreis Altenburg I (1990)